Meleager, zie aldaar
Meleagros (geslacht), een geslacht van loopkevers